Quemada steht für:

 Quemada (Burgos), Ort und Gemeinde in der spanischen Provinz Burgos in der autonomen Region Kastilien-León
 Bernard Quemada (1926–2018), französischer Linguist, Romanist, Lexikograf und Wörterbuchforscher